Brackow ist der Familienname von
 Hans Brackow, 1510 Bürgermeister von Berlin
 Peter Brackow, 1482 Richter in Berlin

Siehe auch:
 Bracco